Amal (automerk), een Nederlands automerk 
 Amal (carburateur), een voormalig Brits producent van carburateurs
 Åmål (gemeente), een Zweedse gemeente 
 Amal (organisatie), een Libanese organisatie 
 Åmål (stad), een Zweedse stad in de gemeente Åmål

Zie ook 
Fucking Åmål, Zweedse film uit 1998